Шинкарук — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Шинкарук, Ирина Владимировна (род. 1979) — украинская певица, телевизионная ведущая, режиссёр.
 Шинкарук, Сергей Владиславович (род. 1963) — украинский сценарист, писатель. Автор команды КВН «Три толстяка».
 Шинкарук, Фёдор Гурьевич (1911—2006) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Шинкарук, Хантер (род. 1994) — канадский хоккеист, нападающий.

См. также 
 Шинкар
 Шинкаренко
 Шинкарёв
 Шинкман
 Шинкуба